Brisbane International 2017 (kobiety)
 Brisbane International 2017 (mężczyźni)